Der Challenge Cup 2021/22 der Frauen begann mit der ersten Runde am 9.–11. November 2021 und endete mit den Finalspielen im März 2022.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde gab es elf Duelle mit Hin- und Rückspielen. Die elf Gewinner erreichten das Sechzehntelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2021 Frauen
Volleyballsaison 2021/22
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften